Ormeño ist der Familienname folgender Personen:

 Raúl Ormeño (* 1958), chilenischer Fußballspieler 
 Santiago Ormeño (* 1994), peruanisch-mexikanischer Fußballspieler
 Walter Ormeño (1926–2020), peruanisch-mexikanischer Fußballtorwart